Снегирёво и Снегирево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Снегирёво — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Снегирёво — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Снегирево — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Снегирёво — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Снегирево — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Снегирёво — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Снегирёво — усадьба князей Салтыковых.